Carlo Bellosio – pittore italiano
 Eugenio Bellosio – scultore italiano
 Francesco Nicola Bellosio – organaro italiano